Ви́ктор Семёнов:
 
 Семёнов, Виктор Анатольевич (1931—2010) — советский и российский учёный в области почвоведения и земледелия.
 Семёнов, Виктор Анатольевич (1945—2020) — советский и российский историк, археолог, этнограф, заслуженный деятель науки РФ (2008). 
 Семёнов, Виктор Георгиевич (1915—1975) — советский футболист.
 Семёнов, Виктор Иванович (1949—2013) — генерал-майор МВД.
 Семёнов, Виктор Константинович (род. 1993) — российский спортсмен (подводное ориентирование).
 Семёнов, Виктор Михайлович (род. 1946) — украинский государственный деятель, дипломат, ученый.
 
 Семёнов, Виктор Павлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Семёнов, Виктор Сергеевич (род. 1984) — российский дзюдоист.
 
 
 Семёнов, Виктор Юрьевич (род. 1966) — советский и казахстанский футболист, казахстанский тренер.